Прованс:
 Прованс — историческая область на юго-востоке Франции.
 Прованс — неофициальное название королевства Нижняя Бургундия.
 Прованс — французский линейный корабль.
 Прованс — двухтомная маньхуа тайваньского автора Никки Ли.
 «Прованс» — сингл певицы Ёлки.
 Прованс — стиль оформления интерьера.